Іллічівський район — колишня назва Кальміуського району на півночі Маріуполя, найбільший за площею та за рівнем розвитку промисловості район.
 Іллічівський район — 30 грудня 1962 року об'єднаний з  Приморським районом міста Одеси у Київський район.

Примітки